Ла Бура има више значења:

 Ла Бура, Ла Тринидад (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Бура (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бура (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Бура (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику